Thien ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas von Thien (* 1967), deutscher Journalist und Fernsehmoderator
 Anton Thien (1900–1987), deutscher Politiker (CDU)
 Friedrich von Thien (1939–2021), deutscher Boxtrainer
 Hans-Günter Thien (* 1947), deutscher Verleger und Buchautor
 Madeleine Thien (* 1974), kanadische Schriftstellerin
 Manfred von Thien (* 1955), deutscher Journalist
 Margot Thien (* 1971), US-amerikanische Synchronschwimmerin

Thien  ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Thien (Gemeinde Gnas), Ortschaft von Gnas, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Thiền steht für:
  Zen, vietnamesische Bezeichnung

Siehe auch:
 Teen
 Tien
 Týn